Операция «Союзный покровитель» (Операция «Эллайд Протектор» ()) — это вторая военная операция НАТО по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога и в Аденском заливе, продолжающая работу первой антипиратской операции НАТО «Эллайд Провайдер» и направленная на сдерживание пиратских действий в этом регионе и у берегов Сомали, действие которой продолжалось с 24 марта по август 2009 года.

Основные задачи и цели операции 

После проведения первой операции НАТО по борьбе с пиратством «Эллайд Провайдер» и её передачи для дальнейшего действия в руки Европейского Союза в виде операции «Аталанта» в декабре 2008 год угроза пиратства оставалась такой же серьезной и возрастала, несмотря на все проводимые операции международными организациями. Поэтому НАТО решила продолжить борьбу за мировую безопасность и вносить свой вклад и усилия в борьбу с пиратством. Осознав свою необходимость и важность в решении этой проблемы, НАТО решила продолжить свою антипиратскую деятельность, начав новую операцию по борьбе с пиратством «Эллайд Протектор». Новую операцию проводили корабли СНМГ-1. В отличие от первой операции, теперь главной целью миссии стала защита от пиратских нападений в Аденском заливе и берегов Африканского Рога, их предотвращение или срыв. Операция также включала в себя первое в истории НАТО патрулирование портов Юго-Восточной Азии. Но первоначально борьба с пиратством не была основной целью миссии, судам НАТО предстояло только защищать суда с перевозимыми грузами от пиратских нападений до того, как количество пиратских атак не возросло. Группировка СНМГ-1 совершила краткий заход в порт Карачи в Пакистане 26 и 27 апреля 2009 года. Но из-за внезапно участившихся пиратских нападений НАТО было принято решение отменить ещё два захода в порты Австралии и Сингапура. Именно тогда Эллайд Протектор стала миссией, направленной на борьбу с пиратством и уже СНМГ-2 взяла на себя полную ответственность в Аденском заливе.

Состав ВМС для операции 
Первый этап миссии, продлившийся с 24 марта по 29 июня 2009 года провела группировка ВМС СНМГ-1, командующим которой был контр-адмирал ВМС Португалии Жозе Перейра де Кунья. В составе группировки находилось пять военно-морских кораблей от США, Португалии,Канады, Испании и Нидерландов:
 «Корте реаль» (флагманский корабль, ВМС Португалии)
 «Хэлибертон» (ВМС США)
 «Виннипег» (ВМС Канады)
 «Блас де Лезо» (ВМС Испании)
 «Де Зевен провинсьен» (ВМС Нидерландов)

Второй этап операции начался 29 июня 2009 года и продлился до августа. СНМГ-1 передала свои обязанности Второй постоянной группе ВМС НАТО СНМГ-2. Теперь операция проходила под командованием коммодора из Великобритании Стива Чика. Состав кораблей включал такое же количество количество судов, но уже от Великобритании, Греции, Турции, Италии и снова США:
 «Корнуэлл» (фрегат F99 ВМС Великобритании)
 «Наваринон» (фрегат F461 ВМС Греции)
 «Гедиз» (фрегат F495 ВМС Турции)
 «Либеччио» (фрегат ВМС Италии)
 «Лабун» (эсминец DDG58 ВМС США)

Во время своей второй миссии НАТО предотвратила 16 нападений из 37, а также захватила около 150 подозреваемых в осуществлении пиратской деятельности. Они были серьезно допрошены, а оружие и многочисленные пиратские принадлежности конфискованы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный Сайт НАТО 
 Counter-Piracy Operations // NATO Official Site 
 Garrett N. and Hendrickson R. Analysis. NATO’s Anti-Piracy Operations. Strategic and Political Implications. 2009. 

Военные операции НАТО
Пиратство